Le qualificazioni del singolare del TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Blaž Kavčič (qualificato)
  Tejmuraz Gabašvili (qualificato)
  Thanasi Kokkinakis (qualificato)
  Oleksandr Nedovjesov (qualificato)

  Radu Albot (ultimo turno)
  John Millman (secondo turno)
  Márton Fucsovics (ultimo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno)

Qualificati 

  Blaž Kavčič
  Tejmuraz Gabašvili

  Thanasi Kokkinakis
  Oleksandr Nedovjesov

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015
ATP World Tour 2015